Karptjärn kan syfta på:
Karptjärnen, Södermanland, sjö i Tyresö kommun,  (0,3 ha)
Karptjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (5,08 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn